Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 99-es, továbbá -es, 99A, 99Y jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok:

Magyarország 

 99-es busz (Budapest)
 99-es busz (Budapest, 1962)ideiglenes, megszűnt
 99A busz (Budapest)megszűnt
 -es busz (Budapest)megszűnt
 99Y busz (Budapest)megszűnt

 99-es busz (Miskolc)megszűnt

Lengyelország 

 99-es busz (Szczecin)